Claudia Akdemir Udenta (ur. 1965 w Hilden) – niemiecko-turecka pisarka i dziennikarka.

Claudia Akdemir Udenta urodziła się w Hilden, niedaleko Düsseldorfu, a dorastała w Düsseldorfie. Studiowała ekonomię polityczną na uniwersytecie w Bonn i na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Od lat 90. XX w. pracuje w branży filmowej, podróżując między Stambułem a Berlinem. Claudia Akdemir Udenta jest zarówno autorką powieści, jak i kryminałów, a także książek technicznych. Poza tym pracowała jako edytorka scenariuszy, scenariuszka i scenarzystka; pisała eseje i tłumaczyła. W 2000 r. dołączyła do ekipy niemieckiego kanału telewizyjnego RTL jako reżyser, aby pomóc w realizacji projektu eksperymentalnego serialu internetowego Zwischen den Stunden.

Przypisy 

Niemieccy pisarze XXI wieku
Niemieccy dziennikarze
Tureccy pisarze XXI wieku
Tureccy dziennikarze
Urodzeni w 1965